Varkala ist:

 Stadt: Varkala, eine Stadt im südwestindischen Bundesstaat Kerala
 Familienname: Jonas Varkala (* 1951), litauischer Politiker, Leiter der Partei Drąsos kelias